Натуральне число 1407
 1407 рік до нашої ери
 1407 рік нашої ери